Менсфилд Сентер има више значења:
 Менсфилд Сентер (Конектикат)
 Менсфилд Сентер (Масачусетс)